Margarida Maria Farnésio (; 24 de novembro de 1664 – 17 de junho de 1718) foi uma nobre italiana pertencente à Casa de Farnésio. Veio a ser Duquesa Consorte de Módena e Reggio, pelo casamento com o seu primo co-irmão Francisco II d'Este, Duque de Modena e Reggio. 

A sua sobrinha foi Isabel Farnésio, mulher de Filipe V de Espanha.

Biografia
Margarida Maria era a filha mais velha nascida do segundo casamento de Rainúncio II Farnésio, Ducado de Parma e Placência com Isabel d'Este. A sua mãe morreu de parto em 1666 com o nascimento de Eduardo Farnésio, Príncipe herdeiro de Parma, pai de Isabel Farnésio, Rainha de Espanha. 

O seu pai, Rainúncio II, estivera casado, em primeira núpcias, com Margarida Violante de Saboia mas não teve descendência desse casamento; assim, Margarida Maria fora a primeira filha de Rainuncio a sobreviver à infância. Os seus meio-irmãos mais novos, Francisco Farnésio e António Farnésio, governaram sucessivamente o Ducado de Parma e Placência. Quando António faleceu, a Casa Farnésio extinguiu-se na linha masculina.  

Depois do falecimento da sua mãe, o pai voltou a casar, em terceiras núpcias, com a sua tia Maria d'Este de quem teve mais nove filhos. Margarida Maria casou com o seu primo, Francisco II d'Este, Duque de Módena e Reggio, que anteriormente integrara uma aliança Franco-Modenense tendo-lhe, então, sido proposto o casamento com uma princesa da Casa de Lorena chamada Beatriz Jerônima de Lorena, casamento que nunca se chegou a materializar. 

Francisco era o filho do falecido duque Afonso IV d'Este e de Laura Martinozzi, sobrinha do Cardeal Mazarino. Era também irmão de Maria de Módena, segunda mulher do rei Jaime II de Inglaterra

Em Parma, a 14 de julho de 1692, casou com Francisco. O casal não teve descendência, e Francisco faleceu em 1694 após dois anos de casamento, atacado por gota e poliartrite. A Duquesa viúva de Parma retirou-se, então, para a cidade natal de Parma, onde veio a falecer no verão de 1718 no Palácio Ducal de Colorno, a residência estival dos Farnésio, sendo sepultada no Santuário de Santa Maria della Steccata, em Parma.

Ascendência
</center>

Títulos e tratamentos
24 de novembro de 1664 – 14 de julho de 1692: Sua Alteza Margarida Maria Farnésio, Princesa de Parma e Placência
14 de julho de 1692 – 6 de setembro de 1694: Sua Alteza a Duquesa de Módena e Reggio
6 de setembro de 1694 – 17 de junho de 1718: Sua Alteza a Duquesa viúva de Módena e Reggio

Ligações externas 
Genealogia da família Farnésio

Referências

Bibliografia 
"Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, primeira edição 1989, ISBN 1-85336-005-8
"Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, primeira edição 1989, ISBN 0-19-860473-4

Margarida Maria
Margarida Maria
Nobres da Itália
Mulheres do século XVII
Mulheres do século XVIII
Naturais de Parma
Italianos do século XVII
Italianos do século XVIII
Margarida Maria